Pausitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Pausitz (Bennewitz), Ortsteil der Gemeinde Bennewitz im Landkreis Leipzig
 Pausitz (Riesa), Stadtteil der Stadt Riesa im  Landkreis Meißen